Grand escalier du Titanic.
 Grand escalier de la Maison Blanche.
 Grand escalier ou en anglais , une formation géologique de l'ouest des États-Unis

Article connexe
 Escalier